Ильино — название ряда населённых пунктов в России и Украине.

Россия

Архангельская область 
 Ильино — деревня в Каргопольском районе.
 Ильино — деревня в Холмогорском районе.

Брянская область 
 Ильино — деревня в Трубчевском районе.

Владимирская область 
 Ильино — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Ильино — деревня в Ковровском районе.
 Ильино — деревня в Судогодском районе.

Ивановская область 
 Ильино — деревня в Вичугском районе.

Калининградская область 
 Ильино — посёлок в Гусевском районе.

Калужская область 
 Ильино — деревня в Бабынинском районе.
 Ильино — деревня в Боровском районе.
 Ильино — село в Ферзиковском районе.

Костромская область 
 Ильино — деревня в Буйском районе.
 Ильино — деревня в Красносельском районе.

Курганская область 
 Ильино — село в Шатровском районе.

Ленинградская область 
 Ильино — деревня в Ломоносовском районе.

Липецкая область 
 Ильино — село в Липецком районе.

Москва 
 Ильино — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Ильино — деревня в Волоколамском районе.
 Ильино — деревня в Воскресенском районе.
 Ильино — село в Дмитровском районе.
 Ильино — деревня в Клинском районе.

Нижегородская область 
 Ильино — посёлок в Володарском районе.
 Ильино — деревня в Сокольском районе.

Новгородская область 
 Ильино — деревня в Волотовском районе.
 Ильино — деревня в Хвойнинском районе.

Пермский край 
 Ильино — деревня в составе города Краснокамск.

Псковская область 
 Ильино — деревня в Великолукском районе, Переслегинская волость.
 Ильино — деревня в Великолукском районе, Пореченская волость.
 Ильино — деревня в Новосокольническом районе.
 Ильино — деревня в Порховском районе.
 Ильино — деревня в Усвятском районе.

Рязанская область 
 Ильино — деревня в Клепиковском районе.
 Ильино — деревня в Путятинском районе.
 Ильино — деревня в Чучковском районе.

Смоленская область 
 Ильино — деревня в Вяземском районе, упразднена в 2000 г.
 Ильино — деревня в Гагаринском районе.
 Ильино — деревня в Темкинском районе.
 Ильино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тамбовская область 
 Ильино — посёлок в Сосновском районе.

Татарстан 
 Ильино — деревня в Высокогорском районе.

Тверская область 
 Ильино — посёлок в Западнодвинском районе.
 Ильино — деревня в Кимрском районе.
 Ильино — деревня в Кувшиновском районе.
 Ильино — деревня в Рамешковском районе, сельское поселение Некрасово.
 Ильино — деревня в Рамешковском районе, сельское поселение Никольское.
 Ильино — деревня в Селижаровском районе, Большекошинское сельское поселение.
 Ильино — деревня в Селижаровском районе, Елецкое сельское поселение.
 Ильино — деревня в Торжокском районе.
 Ильино — деревня в Удомельском районе.

Тульская область 
 Ильино — деревня в Белевском районе.
 Ильино — деревня в Ленинском районе.

Челябинская область 
 Ильино — деревня в Красноармейском районе.

Ярославская область 
 Ильино — деревня в Рыбинском районе.
 Ильино — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Ильино — село в Черниговском районе Запорожской области

См. также 

 Ильино-Поляна
 Ильино-Полянский сельсовет
 Ильино-Заборское
 
 Илийно